«Hatfield and the North» — первый студийный альбом группы кентерберийской сцены Hatfield and the North, изданный в феврале 1974 года.

Характеристика 
Музыка альбома сочетает влияния психоделического джема и джаз-рока. Её отличают длительные инструментальные пассажи, игра на органе и клавишных Дейва Стюарта, джазовые гитарные партии Фила Миллера и вокал Синклера в характерном стиле британской психоделии.

Признание 
Журналы Q и Mojo в специальном издании «Pink Floyd и история прог-рока» поставили альбом на 34 место в списке 40 лучших альбомов космического рока. В текущем рейтинге сайта Progarchives.com (март 2013 года) альбом занимает 4 место среди лучших альбомов Кентерберийской сцены.

Список композиций 
Сторона А
 «The Stubbs Effect» (Пайл, Пип) — 0:22
 «Big Jobs (Poo Poo Extract)» (Синклер, Ричард, Пайл, Пип) — 0:36
 «Going Up to People and Tinkling» (Стюарт, Дейв) — 2:25
 «Calyx» (Миллер, Фил) — 2:45
 «Son of 'There’s No Place Like Homerton'» (Стюарт, Дейв) — 10:10
 «Aigrette» (Миллер, Фил) — 1:37
 «Rifferama» (Синклер, Ричард, аранжировка Hatfield and the North) — 2:56
Сторона В
  «Fol de Rol» (Синклер, Ричард, Уайетт, Роберт) — 3:07
 «Shaving Is Boring» (Пайл, Пип) — 8:45
 «Licks for the Ladies» (Синклер, Ричард, Пайл, Пип) — 2:37
 «Bossa Nochance» (Синклер, Ричард) — 0:40
 «Big Jobs No. 2 (By Poo and the Wee Wees)» (Синклер, Ричард, Пайл, Пип) — 2:14
 «Lobster in Cleavage Probe» (Стюарт, Дейв) — 3:57
 «Gigantic Land Crabs in Earth Takeover Bid» (Стюарт, Дейв) — 3:21
 «The Other Stubbs Effect» (Пайл, Пип) — 0:38

В переиздание альбома на CD были включены два бонус-трека, входящие также в сборник Afters:

  «Let’s Eat (Real Soon)» (Синклер, Ричард, Пайл, Пип) — 3:16
 «Fitter Stoke Has a Bath» (Пайл, Пип) — 4:35

Состав музыкантов 
 Миллер, Фил — электрогитара
 Стюарт, Дейв — электронные клавишные, Хэммонд-орган, минимуг, пианет Хохнера, фортепиано, тональный генератор
 Синклер, Ричард — бас-гитара, вокал
 Пайл, Пип — барабаны

Приглашенные музыканты 
 Уайетт, Роберт — вокал (4)
 Гаскин, Барбара — вокал (5)
 Ли, Джефф — тенор-саксофон (5), флейта (5 и 13)
 Малерб, Дидье — тенор-саксофон (7) (не указан)
 Бейнс, Джереми — пиксифон (5), флейта (13)
 Эйерс, Сирил — вокал (8)
 Эллидж,Сэм — голос (7)

Примечания

Ссылки 
 http://www.progarchives.com/album.asp?id=558
 http://www.allmusic.com/album/hatfield-and-the-north-mw0000192647

Дебютные альбомы 1974 года
Альбомы Virgin Records